Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz (La Haya, Provincias Unidas, 18 de enero de 1657 - Leeuwarden, Provincias Unidas, 25 de marzo de 1696) fue un príncipe de la Casa de Nassau que ostentó el cargo de Estatúder de Frisia y de Groninga. Era hijo del príncipe Guillermo Federico de Nassau-Dietz y de la princesa Albertina Inés de Orange-Nassau, hija de Federico Enrique de Orange-Nassau.

Biografía
La casa Nassau es una familia noble de importancia europea, cuyos inicios se remontan al siglo X y que aparece por primera vez como Conde de Laurenburg an der Lahn. La línea Nassau-Dietz comienza con Juan VI. Son Ernst Casimir (1606-1632), quien ha sido gobernador de Frisia desde 1620, desde 1625 también de Groningen y Drenthe . Vive casi exclusivamente en los Países Bajos, así como sus sucesores: Heinrich Casimir I (1632-1640), Wilhelm Friedrich (1640-1664), quien fue elevado al estado principesco imperial en 1654, seguido de Henry Casimir II (1664-1664). 1696) y luegoJohann Wilhelm Friso (1696-1711). Este último es en 1702 por Guillermo III. empleado por Inglaterra como heredero de la línea Orhan de la Casa de Nassau; Sus descendientes llevan el título de "Príncipe de Orange" desde 1713, han sido herederos de las Provincias Unidas desde 1747 y reyes de los Países Bajos desde 1815.

El único hijo del príncipe William Frederick de Nassau-Dietz y la princesa Albertine Agnes , la segunda hija, el príncipe Frederick Henry de Orange-Nassau, siguió en 1664 al padre herido como gobernador de Frisia, Groninga y Drente bajo la tutela de su madre. Su relación con el Príncipe Guillermo III, seis años mayor que él, a quien su madre lo retrató como modelo, se nubló en su juventud. Después de caerse de su caballo en 1677, se retiró del servicio militar de Wilhelm. Llegó después de su boda a un acuerdo con Guillermo III., El padrino de 1687 de su hijo Johann Wilhelm Frisoera. En 1688, Heinrich Casimir participó en la campaña inglesa de Wilhelm, se convirtió en mariscal de campo en 1689, pero pronto se retiró. Enfermo, murió dos meses antes que su madre visitante.

El escritor Eberhard Werner Happel menciona a Henry Casimir en 1681 en su novela Christian Potentate War (4.º libro, 6.º capítulo).

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio en 1683 con su prima, la princesa Enriqueta Amalia de Anhalt-Dessau, hija del príncipe Juan Jorge II de Anhalt-Dessau y de Enriqueta Catalina de Orange-Nassau. Fruto de su matrimonio nacieron nueve hijos:
 Guillermo Jorge Friso (1685-1686). Príncipe Heredero de Nassau-Dietz.
 Enriqueta Albertina (1686-1754). Princesa de Nassau-Dietz.
 Juan Guillermo Friso (1687-1711), Príncipe de Orange y Estatúder de Frisia y de Groninga.
 María Amalia (1689-1771). Princesa de Nassau-Dietz.
 Sofía Eduviges (1690-1734). Princesa de Nassau-Dietz. Contrajo matrimonio con el duque Carlos Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin; no tuvo descendencia.
 Isabel Carlota (1692-1757). Princesa de Nassau-Dietz. Contrajo matrimonio con el príncipe Cristián de Nassau-Dillenburg; no tuvo descendencia.
 Juana Inés (1694-1765). Princesa de Nassau-Dietz.
 Luisa Leopoldina (1695-1758). Princesa de Nassau-Dietz.
 Enriqueta Casimira  (1696-1738). Princesa de Nassau-Dietz.

Antepasados

Referencias

Nacidos en La Haya
Fallecidos en Leeuwarden
Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVII
Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVII
Historia de los Países Bajos